Dunkle Jahrhunderte bezeichnet:

 Dunkle Jahrhunderte, wenig bis gar nicht erforschte Zeiträume
 Dunkle Jahrhunderte (Antike), 12.–8. Jahrhundert v. Chr. im antiken Griechenland
 Dunkle Jahrhunderte (Mittelalter), Zeitabschnitte der frühmittelalterlichen europäischen Geschichte

Siehe auch:
 Dark Ages, verschiedene Bedeutungen
 Finsteres Mittelalter